Фаран (; Паран; в Септуагинте  и поэтому в славянской Библии Фаран)— библейская пустыня.
 Эль-Фаран (Eyl Paran; ) — библейская местность на юге  Израиля , восточный конец пустыни Фаран.

См. также 
 Негев (пустыня)

Примечания